Pollard steht für:
 Pollard (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pollard-Rho-Methode, Algorithmus zur Bestimmung der Periodenlänge einer Zahlenfolge
 Pollard-p − 1-Methode, Verfahren zur Faktorisierung
 Pollard-Schrift, Abugida für die Hmong-Sprachen

Pollard ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pollard (Alabama), Ort im Escambria County, Alabama
 Pollard (Arkansas), Stadt im Clay County, Arkansas
 Pollard (Kansas), gemeindefreies Gebiet im Rice County, Kansas
 Pollard (Kentucky), Ort im Jessamine County, Kentucky
 Pollard (Tennessee), Ort im Houston County, Tennessee
 Pollard (Washington), gemeindefreies Gebiet im Ferry County, Washington
 Pollard Flat (Kalifornien), Ort im Shasta County, Kalifornien

geografischer Objekte:
 Pollard-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Mount Pollard, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Pollart
 Pollert